

Codici 
 dhg – codice ISO 639-3 della lingua dhangu

Musica
 DHG  – gruppo musicale norvegese, noto in precedenza come Dødheimsgard